Карл Леффман (; 1836 — 18 августа 1891) — немецкий шахматист, мастер, участник конгресса Германского шахматного союза и конгрессов региональных шахматных союзов.

Спортивные результаты

Ссылки 

Шахматисты XIX века
Шахматисты Германии
Персоналии по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Родившиеся в 1836 году
Умершие 18 августа
Умершие в 1891 году
Шахматисты по алфавиту